Lucania – regione storica che prende il nome dall'antico popolo dei Lucani
 Lucania – thema dell'impero bizantino in Italia
 Regio III Lucania et Bruttii – la terza delle regioni dell'Italia augustea
 Lucania – in passato (1932-1947), nome ufficiale della Basilicata
 Lucania – quartiere di Potenza
 Lucania – genere di pesci d'acqua dolce della famiglia Fundulidae
 Lucania – nave che nel 1894 era la più grande del mondo pesando 13 000 tonnellate
Lucania – film del 2017 diretto da Gigi Roccati
 Monte Lucania – montagna del Canada

Pagine correlate 

Lucano